E — текстовый редактор, разработанный в Stanford AI Lab (Стэнфордский университет) в 1970-х годах для операционных систем Twenex и Tenex.

E был одним из первых WYSIWYG-редакторов 1970-х. Ричард Столлман посетил Stanford Artificial Intelligence Lab в 1976 году и был весьма впечатлен его возможностями. Вернувшись в MIT, он реализовал подобный хак в текстовом редакторе TECO в дополнение к комбинированному режиму показа и редактирования под названием «Control-R»

Библиография

См. также 
 Сравнение текстовых редакторов
 Список текстовых редакторов

Примечания

Ссылки 
 «ESSENTIAL E by Arthur Samuel», Stanford Artificial Intelligence Laboratory, March 1980.

Текстовые редакторы